Panda može biti

Veliki panda
Crveni panda
Fiat panda